Shape of My Heart – singolo di Sting del 1993, dall'album Ten Summoner's Tales 
 Shape of My Heart – singolo dei Backstreet Boys del 2000
 Shape of My Heart – singolo dei Noah and the Whale del 2008